Plano (Illinois)
 Plano (Iowa)
 Plano (Texas)